Эпуэрт ():

 Эпуэрт — город в Англии (графство Линкольншир).
 Эпуэрт — город в Зимбабве.